Résultats détaillés de l’édition 1962 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 5 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Têtes de série 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1962
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1962